Der Kanton La Roche-sur-Foron ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 27 Gemeinden aus den Arrondissements Annecy, Bonneville und Saint-Julien-en-Genevois, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist La Roche-sur-Foron. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton La Roche-sur-Foron die neun Gemeinden Amancy, Arenthon, Cornier, Etaux, La Chapelle-Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Laurent, Saint-Pierre-en-Faucigny und Saint-Sixt. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 93,85 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7417.

Politik 

La RochesurForon